Communis (lat. communis, allgemein, gemeinsam) steht für:

 Commune (Liturgie), liturgische Texte
 Communis (Wagenlenker), Wagenlenker